Il singolare del torneo di tennis Glendale Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Knowles che ha battuto in finale Derrick Rostagno 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Steve Campbell (primo turno)
 Derrick Rostagno (finale)
 Brian Dunn (secondo turno)
 Juan Luis Rascón Lope (quarti di finale)

 Mark Knowles (Campione)
 Daniel Nestor (semifinali)
 David Škoch (quarti di finale)
 Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Glendale Challenger 1995